Macarena – debiutancki album studyjny rumuńskiego piosenkarza Mario Bischina. Wydany został 18 grudnia 2014 roku przez wytwórnię płytową Magic Records.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy dance
Albumy popowe